Această pagină este o listă de personalități notabile care s-au născut în statul Mississippi.

Oameni
Mississippi